Леонор Силвейра (; род. 28 октября 1970, Лиссабон) — португальская киноактриса.

Биография 
По материнской линии — потомок выходцев из Франции. Окончила французский лицей в Лиссабоне. Изучала международные отношения в Лиссабонском университете, окончила его в 1995 году.

Занималась культурными программами в Министерстве культуры Португалии (1997—2000).

Начиная с «Каннибалов» (1988) сыграла в 17 картинах Мануэла де Оливейры, стала своего рода лицом его фильмов. Снималась и у других португальских режиссёров (Жуан Ботелью и др.).

Фильмография 
  — Каннибалы
  — No Dia dos Meus Anos (Жуан Ботелью)
  — Das Tripas Coração (Жуакин Пинто)
  — Três Palmeiras (Жуан Ботелью)
  — Монастырь
  — Porto Santo (Висенти Жоржи Силва)
  — Я иду домой
  — Причуды одной блондинки
  — Гебо и тени/ Gebo et l'ombre
  — Плохая жизнь/ Mal viver

Признание 
Член жюри Фестиваля короткометражных фильмов в Вила-ду-Конди (1997), МКФ в Сан-Паулу (2000), Марракеше (2005), Довиле (2008), Каннах (2009, секция Кинофонда и короткометражных фильмов), Сан-Себастьяне (2010).

Награда За артистические заслуги регионального правительства Мадейры (1995). Командор Ордена Португалии За заслуги (1997). Вице-президент Института кино, аудиовизуальных и мультимедиальных искусств (с 2007).
Член Академии художеств Франции.

Актрисы Португалии